Miejscowości w USA:
 Chippewa Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Chippewa Falls (ang. Chippewa Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope